Las Heras (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Las Heras (Santa Cruz), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Cruz
Las Heras (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza